Seyssel, Ain
 Seyssel, Haute-Savoie